Heinrich von Stiten ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Stiten († 1484), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Heinrich von Stiten († 1588), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck